De façon générale, l'actualité désigne un ensemble d'événements récents, considérés dans un contexte donné.

Actualité et ses dérivés peuvent désigner :
 actualité, une nouvelle récente, communiquée par les médias ;
 actualités cinématographiques, des actualités filmées diffusées au cinéma ;
 Les Actualités françaises, la principale société française diffusant les  actualités cinématographiques ;
 L'Actualité, un magazine bimensuel publié au Canada ;
 Actualités, une chanson interprétée en 1951 par Yves Montand.

Voir aussi